(betekenis) tussenstatelijk, tussen deelstaten van de Verenigde Staten van Amerika
 Interstate highway, een systeem van snelwegen in de Verenigde Staten
 Interstate (label), een platenlabel
 Interstate (lettertype), een bepaald soort lettertype
 Interstate (single), een single van The Automatic